Bliesener ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jörg Bliesener (* 1966), deutscher Kanute
 Jean Emanuel Bliesener (1771–1842), Violinist und Komponist

 Willi Bliesener, deutscher Eishockeytorwart